Joura ist der Familienname folgender Personen:

 Daria Joura (* 1990), australische Turnerin, Olympiateilnehmerin 2008
 Karlheinz Joura (* 1942), deutscher Pfeifenmacher und Leistungssportler
 Manit Joura, indischer Schauspieler

Joura steht für:
 Joura (Morena), Ort im Distrikt Morena, Indien